Mos eller MOS kan vara:

 Mos (mat) - en matlagningsteknik
 Mos – en förkortning, se  Moseböckerna
 Mos Eisley – en plats på den fiktiva planeten Tatooine i serien Stjärnornas krig
 MoS - nattklubb/skivbolag, se Ministry of Sound
 MoS - ett köpcentrum i Solna, utanför Stockholm, se Mall of Scandinavia
 Mos (musik) – ett parti där musikerna mest väsnas
 Mos Def (1973–),– hiphop-artist från USA
 MOS-banor – en tävlingsklass i bangolf, se Minigolf Open Standard
 MOS Burger – en snabbmatskedja i Japan, grundat 1972 i Tokyo
 MOS (Metal Oxide Semiconductor) – en fälteffekttransistor
 MOS Technology – ett före detta amerikanskt företag som tillverkade mikrochip
 Mall of Scandinavia – en galleria i Solna

Geografi

Spanien 

 Mos (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Mos (ort), Galicien, Provincia de Lugo,

Sverige 

 Södra Mos – en tidigare by i Kumla

Se även
 Mohs hårdhetsskala – reptåligheten för olika mineral
 Moss (olika betydelser)

Robotskapade Spanienförgreningar